Rayo ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española:

 Rayo: Navío de línea armado con 80 cañones que participó en la batalla de Trafalgar.
 Rayo: Brulote armado con 6 cañones.
 Rayo: Cañonero de hélice de 113 t de desplazamiento que prestó servicio en Cuba.
 Rayo: Torpedero de finales del siglo XIX, principios del Siglo XX
 Rayo: Destructor de la Clase Audaz.
 Rayo: Segundo de los Buques de Acción Marítima.

Nombres de buques de la Armada de España